Ули́ка — доказательство.

«Улика» в искусстве 
 «Улика» — художественный фильм (1985).
 «Тело как улика» — художественный фильм (1993).
 «Улика» — рассказ Агаты Кристи из сборника «Ранние дела Пуаро».
 «Улика» — рассказ Соломона Марвича.

Хабаровский край 
 Улика — топоним тунгусо-манчжурского происхождения.
 Улика — река в Хабаровском крае, правый приток реки Кур (бассейн Тунгуски).
 Улика-Национальное — село в Хабаровском районе Хабаровского края.
 Улика-Павловка — село в Хабаровском районе Хабаровского края.